Снелл () — англосаксонская фамилия. Известные носители:

  (род. 1961) — фехтовальщица с Виргинских Островов, участница Олимпийских игр (1984).
  (1877—1967) — канадский военный врач и бадминтонист, чемпион Канады по бадминтону в одиночном разряде (1922) и мужских парах (1924), главный хирург Вооружённых сил Канады (1933—1936).
  — британский предприниматель и дипломат, посланник Великобритании в Тринидаде и Тобаго (2011—2014), сын Родерика Снелла.
  (1877—1949) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1904).
 Снелл, Белинда (род. 1981) — австралийская баскетболистка.
  (род. 1998) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Питтсбург Стилерз».
  (1870—1958) — американский политик, член Палаты представителей (1915—1939).
  (1927—2009) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Эссендон» (1950).
 Снелл, Блейк (род. 1992) — американский бейсболист.
 Снелл, Виллеброрд (Снеллиус) (1580—1626) — голландский математик, физик и астроном, первооткрыватель закона преломления света.
  (род. 1986) — британский политик, член Палаты общин (2017—2019).
  (1865—1944) — британский политик, член Палаты общин (1922—1931) и Палаты лордов (1931).
 Снелл, Дебора — канадская гребчиха, чемпионка Канадских летних игр в парных четвёрках и лёгких парных двойках (2013).
  — американский специалист по спецэффектам, лауреат Гонконгской кинопремии (2016), номинант на премию «Оскар» (2017).
  (род. 1977) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Джелонг».
  (1638—1717) — британский политик, член Палаты общин (1702—1708).
  (1682—1726) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1713—1726).
  (1859—1938) — британский электротехник, президент Института электротехников (1914), обладатель Медали Фарадея (1938).
  (род. 1934) — австралийский игрок в боулз, серебряный медалист чемпионата мира в одиночном и командном разрядах (1980).
 Снелл, Джордж (1903—1996) — американский генетик и иммунолог, нобелевский лауреат (1980).
  (1907—2006) — канадский англиканский священник, епископ Торонто (1966—1972).
  (ок. 1933—2015) — австралийская художница, чьи работы входят в частности в собрание Национального музея Австралии.
 Снелл, Джулия (род. 1963) — британская лыжница-фристайлистка, участница Олимпийских игр (1992).
  (род. 1933) — британский гольфист, чемпион Великобритании по матч-плею (1959).
  (род. 1981) — американский бейсболист, участник Мировой бейсбольной классики в составе сборной Пуэрто-Рико (2009).
 Снелл, Келли (род. 1977) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Бритиш Коламбия Лайонс» (2000)
  (род. 1942) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Норт-Мельбурн».
  — британский историк, лауреат Премии Уитфилда Королевского исторического общества за работу по истории Великобритании или Ирландии (1985).
  (род. 1971) — канадский хоккеист, игрок клубов Национальной хоккейной лиги.
  — австралийский политик, главный министр Острова Норфолк (2013—2015).
 Снелл, Леонард (ум. 1937) — британский политик, мэр лондонского боро Паддингтон (1925—1927, 1928—1931).
  (род. 1941) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Йорк Джетс» (1969).
  (до 1516—1577) — английский политик, член Палаты общин (1555, 1558, 1559, 1563, 1571—1572).
  (род. 1959) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Снелл, Питер (1938—2019) — новозеландский бегун.
 Снелл, Питер Осо — американский звукомонтажёр, лауреат премии «Золотая бобина» за видеофильм (2020) и мюзикл (2021).
  (1955—2006) — американский гримёр, лауреат премии «Эмми» и номинант на премию «Оскар» (1992).
  (род. 1968) — южноафриканский крикетчик, участник Кубка мира (1992).
  (род. 1940) — британский электроник, обладатель Медали прогресса Общества инженеров кино и телевидения (2006), отец дипломата Артура Снелла.
 Снелл, Рози — австралийская теннисистка, финалистка чемпионата мира по реал-теннису в женских парах (2011).
  (род. 1948) — канадский хоккеист, игрок НХЛ в составе клуба «Питтсбург Пингвинз».
 Снелл, Руперт — британский индолог, лауреат Премии Джорджа Грирсона Центрального директората по вопросам языка хинди (1997).
  (род. 1958) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
 Снелл, Стивен — британский сценограф, лауреат Театральной премии Великобритании (2003).
  (1920—1988) — англиканский священник, епископ Кройдона (1977—1985) и Вооружённых сил (1977—1984).
  (1911—2002) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Сент-Килда».
  (род. 1946) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ.
 Снелл, Тельма — новозеландский игрок в боулз, чемпионка Новой Зеландии в четвёрках (1982).
 Снелл, Тони (род. 1991) — американский баскетболист.
 Снелл, Тревор (род. 1933) — британский боксёр, финалист чемпионата Англии в тяжёлом весе (1954).
 Снелл, Уолтер Генри (1889—1980) — американский бейсболист и миколог.
  (род. 1987) — новозеландская и британская ватерполистка, участница Олимпийских игр в составе сборной Великобритании (2012).
 Снелл, Ханна (1723—1792) — английская женщина, переодевшись мужчиной, ставшая солдатом английской армии.
  (1810—1886) — американский юрист и политик, председатель Сената (1854) и Палаты представителей (1856) штата Флорида.
  (род. 1954) — британский пианист.
 Снелл, Энн — норфолкский игрок в боулз, чемпионка Тихоокеанских игр в четвёрках (2019).
  (1895—1947) — американский предприниматель и политик, губернатор штата Орегон (1943—1947).
  (1914—2003) — американский биохимик, президент Американского общества биохимиков (1961).

  (род. 1936) — британский военный и путешественник, обладатель Медали покровителей Королевского географического общества (1993).
 Лав-Снелл, Дианна — американская писательница, лауреат премии Ассоциации авторов любовных романов Америки за современную длинную форму (2006).

Другое 
 Snell Memorial Foundation («Фонд памяти Снелла») — некоммерческая организация, проводящая независимую экспертизу и сертификацию безопасности спортивных и индустриальных защитных шлемов.

См. также 
 Снелль, Бруно (1896—1986) — немецкий филолог-классик и антиковед.
  (1874—1931) — швейцарский журналист, первый главный редактор газеты «Канар аншене» (1916—1931).
  (1916—1985) — шведский велогонщик, чемпион мира по шоссейным гонкам в любительском разряде (1948).